Résultats détaillés de l'édition 2001 du tournoi de tennis professionnel masculin de Cincinnati. Cette dernière s'est tenue du 6 au  sur dur en extérieur. C'est le  Masters Series de la saison. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Gustavo Kuerten remporte son  en simple en battant en finale Patrick Rafter. C'est son  et dernier Masters Series.
 En double la paire indienne Mahesh Bhupathi/Leander Paes remporte le titre face à Martin Damm et David Prinosil. Il s'agit de leur  et  respectif.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 Saison 2001 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

Cincinnati
ATP 2001
Tennis aux États-Unis en 2001
Tennis en août 2001
2001 dans l'Ohio